Le  Grand Prix moto de Saint-Marin 2011 est la treizième manche du championnat du monde de vitesse moto 2011. La compétition s'est déroulée du 2 au  sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli. C'est la  du Grand Prix moto de Saint-Marin.

Résultats MotoGP

Résultats Moto2

Résultats 125 cm

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la MotoGP

Grand Prix moto de Saint-Marin
Saint-Marin
Sport en Italie en 2011
Sport en septembre 2011